Andrew McDonald peut désigner :
 Andrew McDonald (1981-), joueur de cricket australien ;
 Andrew McDonald (1955-), joueur de water-polo américain ;
 Andrew McDonald, acteur anglophone.

Pseudonyme
William Luther Pierce